Суперкубок Вьетнама по футболу () — ежегодный предсезонный футбольный турнир во Вьетнаме, за победу в котором сражаются чемпион страны и обладатель Кубка. Если оба турнира выиграла одна команда, то её соперником становится финалист Кубка. Турнир проводится с 1998 года. Чаще других (четыре раза) приз завоёвывал «Сонглам Нгеан» и «Биньзыонг».

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Вьетнама
 Статистика суперкубков Вьетнама на RSSSF

Футбольные соревнования во Вьетнаме
Вьетнам